Василий Никитович Котов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1902 году в деревне Матоусовская. Член КПСС.

С 1935 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1935—1971 гг. — механик рудника, главный механик горнорудного управления, начальник горно-обогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июля 1958 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Умер в Магнитогорске в 1987 году.

Ссылки 
 Котов